Seznam karantanskih vojvod, knezov in grofov.

 Valuk (okoli 631)
 Borut (med 740 in 750)
 Gorazd (med 750 in 751)
 Hotimir (med 752 in 769)
 Valtunk (od 772 do konca 8. stoletja)
 Pribislav (okrog 800)
 Semik (začetek 9. stoletja)
 Stojmir (začetek 9. stoletja)
 Etgar (do 820, oziroma 828)
 Helmwin (do 820, oziroma 828)
 Albgar (trideseta ali štirideseta leta 9. stoletja)
 Pabo (pred 844, do 860)
 Gundakar (po 860, do 869)

Seznami vladarjev